Саюсло, иногда неверно передаётся как сиуслау, сиусло, сюсло,  — название племени американских индейцев, проживающих в штате Орегон, и производные названия. Термин может означать:

 Саюсло — индейский народ
 Саюсло — язык народа саюсло
 Сайусло — река, названная в честь одноименного народа
 Сайусло — мост через одноименную реку
 Сайусло — лес, названный в честь реки